The Sleepover – film del 2012 diretto da Josh Feldman
 L'ultimo colpo di mamma (The Sleepover) – film del 2020 diretto da Trish Sie
 Una serata innocente (The Sleepover) – episodio della terza stagione della sitcom 8 semplici regole
 La dimora del male (The Sleepover) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Cold Case - Delitti irrisolti

Pagine correlate 
 Sleepover